

Міяли — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Міяли — село, Балхаський район, Алматинська область
 Міяли — село, Кзилкогинський район, Атирауська область

Див. також 
 Міялинський сільський округ